Акан () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Сарыозекского сельского округа. Код КАТО — 115677100.

География 
Село расположено на северо-западе района, в 56 км на северо-запад от центра района села Зеренда.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Егемендык,
 ул. Орталык,
 ул. Сарыозек.

Ближайшие населённые пункты 

 село Жылымды в 6 км на юго-востоке,
 село Уголки в 6 км на северо-западе,
 село Антоновка в 13 км на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 839 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 599 человек (307 мужчин и 292 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 374 человека (189 мужчин и 185 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района